Shirreff ist der Familienname folgender Personen:

 Emily Shirreff (1814–1897), britische Autorin
 Richard Shirreff (* 1955), britischer General
 William Henry Shirreff (1785–1847), britischer Marineoffizier und Befehlshaber der Pazifikflotte

Shirreff bezeichnet:
 Shirreff Cove, Bucht der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Kap Shirreff, Kap der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln, Antarktis